Souls steht für:

 Souls (Fernsehserie)
 Souls (Band), Rockband aus Bangladesch

The Souls steht für:

 The Souls (Band), Schweizer Band
 The Souls (Vereinigung), Aristokratengruppe im 19. Jahrhundert im Vereinigten Königreich 

Siehe auch:
 The Bouncing Souls, US-amerikanische Band
 Soul (Begriffsklärung)